Purvis kan som auktorsförkortning betyda:

 Ole William Purvis
 Oliver William Purvis

Robotskapade auktorsförkortningar